Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva za 1994.

Ljestvice

Jug

Sjever

Kvalifikacije za 1.HVL 1994./95. 
Igrano u Zagrebu 16. – 18. rujna 1994.

Poveznice 
 Prva hrvatska vaterpolska liga 1993./94.

Izvori 
 Pero Ivelja, Nikša Matičević: 70 godina vaterpola u Župi dubrovačkoj i 50 godina VK "Gusara" Mlini , Mlini, 2001.
 Vlatko Jadrešić: Betinski vaterpolo: 1953. – 2003., Zagreb, 2003.
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1994/1995, Zagreb, 1994.

1994